Clion (Charente-Maritime)
 Clion (Indre)